Би́тва при Сан-Маме́де () — битва, що відбулася 24 червня 1128 року, в день Івана Хрестителя, біля Гімарайнша, між двома політичними таборами Португальського графства. Військо молодого графа Афонсу зійшлося із військом його матері-графині Терези та її коханця-галісійця Фернандо де Траби. Сталася внаслідок повстання португальської знаті проти політики Терези та засилля галісійців у португальському уряді. Закінчилася перемогою військ Афонсу, який об'єднав графство і став титулувати себе принцом Португальським. Згадується в «Лузітанській хроніці», оспівана в «Лузіадах».

Перебіг 
Після смерті португальського графа Генріха 1112 року, графство Португалія перейшло до рук його вдови, графині Терези Леонської. Вона правила як регент до повноліття її сина Афонсу. Тереза була амбітною жінкою й конфліктувала зі своєю сестрою Урракою, яка по смерті батька Альфонсо VI стала леонською королевою. Для посилення своїх позицій графиня уклала політичний союз із галісійською знаттю, зокрема із компостельським архієпископом Дієго, галісійським графом Бермудо де Трабою та його братом Фернандо. Останній увійшов до португальського уряду й став коханцем Терези. Галісійці перетворилися на впливову силу в Португалії. Тереза фактично унезалежнилася від Леону і стала іменувати себе «королевою», плануючи правити до смерті. Проте серед португальських баронів росло невдоволення її політикою та засиллям іноземців в уряді.

1126 року Уррака померла і новий кастильсько-леонський король Альфонсо VII зажадав від Терези поновлення її васальної присяги. Графиня відмовилася й весною 1127 року королівські війська атакували Португалію. Наступного року португальська знать повстала проти Терези, побоюючись, що її галісійські союзники поступово намагаються перебрати владу в графстві. Своїм лідером повстанці обрали інфанта Афонсу, сина графа Генріха та Терези, що конфліктував із її галісійським коханцем. Португалію охопила міжусобна війна. Значна частина португальських шляхетних родів підтримали нового графа; на його боці були Церква та простолюд.

24 червня 1128 року війська інфанта Афонсу та його португальських баронів зійшлися у битві з силами португальських і галісійських лицарів під проводом Фернандо де Трави біля Сан-Мамеде. Точне місце битви невідоме, проте з джерел видно, що події відбувалися біля Гімарайнша. У битві перемогу здобули війська Афонсу. Хронікер з монастиря Святого Хреста, який прив'язав подію до дати дня Іваха Хреситителя, надав їй особливого релігійного забарвлення.

Після перемоги Афонсу взяв правління у свої руки. Він вигнав матір та галісійців з уряду. Португальська родова шляхта відновила свій вплив при дворі. Молодий граф фактично продовжив курс матері на унезалежнення від Леону й 1129 року проголосив себе принцом Португалії. За народною легендою він заточив неньку у замку Ланьосо; через порушення заповіді про шанування батьків Бог покарав Афонсу тяжкою хворобою наприкінці життя.

Опис

Галерея

Примітки

Джерела 
 Anderson, James Maxwell (2000). The History of Portugal online 
 Birmingham, David. A Concise History of Portugal (Cambridge, 1993)
 Grissom, James. (2012) Portugal — A Brief History excerpt and text search
 Oliveira Marques, A. H. de. History of Portugal: Vol. 1: from Lusitania to empire; Vol. 2: from empire to corporate state (1972).
 Nowell, Charles E. A History of Portugal (1952) online 
 Payne, Stanley G. A History of Spain and Portugal (2 vol 1973) full text online vol 2 after 1700 ; standard scholarly history; chapter 23
 Campos Matos, Sérgio. "History of Historiography and National Memory in Portugal, " History Compass (Oct 2012) 10#10 pp 765—777.
 de Carvalho Homem, Armando Luís. "A. H. de Oliveira Marques (1933—2007): Historiography and Citizenship, " E-Journal of Portuguese History (Winter 2007) 5#2 pp 1–9.

Посилання 

 Batalha de São Mamede 

Битви Португалії
1128 у Європі
Португальські міжусобні війни
Події 24 червня